dyspersja (biologia)
 dyspersja (chemia fizyczna)
 dyspersja (matematyka)
 dyspersja fali
 dyspersja (optyka)
 modowa dyspersja polaryzacyjna
 dyspersja spektrometru